Первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт закончил защищать титул уже в первом круге, проиграв Иво Карловичу.

Свой дебютный титул на турнирах Большого шлема выиграл Роджер Федерер.

Общая информация 
 Всего двое из участников турнира выигрывали его ранее: Ллейтон Хьюитт (2002) и Андре Агасси (1992), возглавившие посев.
 Единственный раз (данные на 2022 год) в Открытой эре ни первый, ни второй номер посева не смогли дойти на Уимблдонском турнире до четвертьфинала.
 Единственный раз в Открытой эре действующий победитель Уимблдонского турнира турнира проиграл в первом круге.
 Победитель-2002 на турнире-2003 проиграл в первом круге. И наоборот, турнир-2003 выиграл теннисист, проигравший в 2002 году в первом круге.
 Рафаэль Надаль дебютировал на турнирах Большого шлема и дошёл до третьего круга.

Посев 

  Ллейтон Хьюитт (первый раунд)
  Андре Агасси (четвёртый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (четвёртый раунд)
  Роджер Федерер (титул)
  Энди Роддик (полуфинал)
  Давид Налбандян (четвёртый раунд)
  Гильермо Кориа (первый раунд)
  Шенг Схалкен (четвертьфинал)
  Райнер Шуттлер (четвёртый раунд)
  Тим Хенмен (четвертьфинал)
  Иржи Новак (третий раунд)
  Пхарадон Сичапхан (четвёртый раунд)
  Себастьян Грожан (четвёртый раунд)
  Ксавье Малисс (первый раунд)
  Арно Клеман (второй раунд)
  Михаил Южный (второй раунд)
  Густаво Куэртен (второй раунд)
   Марат Сафин  (отказ)

<ol start="19">
  Фернандо Гонсалес (первый раунд)
  Евгений Кафельников (первый раунд)
  Мартин Веркерк (первый раунд)
  Феликс Мантилья (первый раунд)
  Агустин Кальери (второй раунд)
   Альберт Коста  (отказ)
  Томми Робредо (третий раунд)
  Джеймс Блейк (второй раунд)
  Юнес Эль-Айнауи (третий раунд)
  Уэйн Феррейра (первый раунд)
  Гастон Гаудио (первый раунд)
  Яркко Ниеминен (третий раунд)
  Винс Спейди (первый раунд)
  Хуан Игнасио Чела (второй раунд)
  Николай Давыденко (первый раунд)
   Алекс Корретха  (отказ)
  Радек Штепанек (третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Уимблдонский турнир 2003